Federico Sirigu (1925-1999) – pittore italiano
 Salvatore Sirigu (1987) – calciatore italiano